Аккуль — озеро на юго-востоке Республики Алтай. Административно относится к Бельтирскому сельскому поселению Кош-Агачского района.

Этимология 
Аккуль, Ак-Кӧл от  — белый, снежный и  — озеро. Буквально белое, белоснежное мутно-белое, с ледниковым началом или питанием, текущее проточное озеро. . «… Молочно-белый Ак-Кӧл (река) в нижнем течении совершенно покоен и довольно глубок».

Описание 
Расположено на высоте 2279 м над уровнем моря, в Алтайских горах, в одной из троговых долин Южно-Чуйского хребта. В озеро втекает и вытекает река Аккол, которая в свою очередь имеет начало на вышележащем Софийском леднике. Так озеро имеет ледниковое питание, вода в нём непрозрачная, имеет мутно-белый цвет, независимо от времени года, в отличие от прозрачной воды расположенного рядом озера Каракуль, питаемого родниками.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Бассейн Чаганузуна
Озёра Кош-Агачского района